Wikulow ist der Familienname folgender Personen:

 Oleg Alexandrowitsch Wikulow (* 1987), russischer Wasserspringer
 Wladimir Iwanowitsch Wikulow (1946–2013), russischer Eishockeyspieler